Гузель Фуадовна Валеева-Сулейманова (; род. 2 января 1952, Казань) — советский и российский учёный; доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2007).

Область научных интересов: история татарского декоративного и изобразительного искусства, архитектуры; мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе; этноискусствознание. Автор многих научных работ, в том числе нескольких монографий.

Биография 
Родилась в 1952 году в Казани. Отец — Ф. Х. Валеев.

Образование 
В 1974 году окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет). Продолжила обучение в аспирантуре Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала Академии наук СССР (КФАН СССР). В 1984—1985 годах проходила научную стажировку в Институте этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР (руководитель — С. И. Вайнштейн).

Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Монументально-декоративное искусство Советской Татарии и его народные традиции» (1980, кандидат искусствоведения); а также докторскую диссертацию на тему «Декоративное искусство Татарстана, истоки национальных традиций, история современного развития» (1998, доктор искусствоведения).

Деятельность 

С 1985 по 2001 год работала старшим научным сотрудником Института языка, литературы и искусства КФАН СССР; в 2001—2004 годах — ведущий научный сотрудник.

В 2001—2004 годах Валеева-Сулейманова — ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (АН РТ), одновременно, по совместительству, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Казанской академии культуры и искусства (ныне Казанский государственный институт культуры).

В 2004—2014 годах — главный научный сотрудник отдела истории общественной мысли и исламоведения Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. С 2014 года по настоящее время — главный научный сотрудник отдела истории религий и общественной мысли этого же института.

В 2010—2014 годах работала профессором кафедры теории и истории архитектуры Казанского архитектурно-строительного университета (по совместительству).

Источники 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с.

Примечания

Ссылки 
 Валеева-Сулейманова Гузель Фуадовна 
 Гузель Валеева-Сулейманова: «В советские годы нельзя было говорить о мусульманском искусстве» 

Выпускники Казанского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Казанского института культуры
Сотрудники Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова
Сотрудники Института истории имени Шигабутдина Марджани‎